Pletnjowa ist der Familienname folgender Personen:

 Ljudmila Michailowna Pletnjowa (* 1936), sowjetisch-russische Prähistorikerin und Hochschullehrerin
 Swetlana Alexandrowna Pletnjowa (1926–2008), sowjetische Historikerin, Archäologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Pletnjow